Eine Literaturdatenbank ist eine Fachdatenbank, die bibliographische Angaben und eventuell darüberhinausgehende Fachtextinformationen enthält. Es gibt mehrere Typen von Literaturdatenbanken:

 Bibliografische Datenbanken (Themenverzeichnisse) – enthalten eine Sammlung von Publikationen zu einem bestimmten Fachbereich oder Themengebiet.
 Bibliothekskatalog (Bestandsverzeichnisse) – enthalten Bestände einer Bibliothek, Bibliotheksverbundes oder einer Nationalbibliothek.

Während die Verzeichnisse früher ausschließlich in Form von Bibliographien oder Zettelkästen papiergebunden vorlagen, sind heute viele bereits in elektronische Speicherformen überführt worden oder werden dahingehend umgestellt.

Viele elektronische Literaturdatenbanken sind über das Internet verfügbar. Spezielle Literatursuchmaschinen greifen zur Vereinfachung der Literaturrecherche auf mehrere dieser Online-Literaturdatenbanken zu.
Hinzu kommen mittlerweile auch Datenbanken, die nicht nur Informationen zu Fachtexten enthalten, sondern den Fachtext selbst elektronisch vorhalten. Solche Datenbanken nennt man virtuelle Bibliotheken.

Um den Zugriff auf Online-Datenbanken zu erleichtern, wurde das von der DFG geförderte Datenbank-Infosystem DBIS an der Universitätsbibliothek Regensburg geschaffen.

Online-Literaturdatenbanken und Literatursuchmaschinen 

Bibliographische Datenbanken (Themenverzeichnisse)
 Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
 Pubmed
 Fachinformationssystem Bildung
 Historische Bibliographie Online
 International Bibliography of Social Sciences - über große Bibliotheken kostenlos nutzbar
 Annotierte Bibliografie der Politikwissenschaft
 Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas, Herder-Institut Marburg
 DNL-online Die Literaturdatenbank des Bundesamtes für Naturschutz
 Bioethik-Literaturdatenbank BELIT des Deutschen Referenzzentrums für Ethik in den Biowissenschaften (DRZE), Bonn
 wiso - Wirtschafts- und Sozialwissenschaften - deutschsprachige Literatur - über große Bibliotheken kostenlos nutzbar
 ECONIS, Online-Katalog der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
 PSYNDEX - deutschsprachige Literatur Thema Psychologie
 HoWiLit - Deutsche Literaturdatenbank zum Fachgebiet Forst- und Holzwirtschaft im Angebot des Zentrums Holzwirtschaft der Universität Hamburg
 SPOLIT – Bibliographische Datenbank sportwissenschaftlicher Literatur
 Epigraphische Datenbank Heidelberg

Bibliothekskataloge (Bestandsverzeichnisse)
 Gemeinsamer Verbundkatalog
 Library of Congress
 Metakatalog der Hochschulbibliotheken in der Schweiz
 Datenbank für Mathematikdidaktik

Literatursuchmaschinen
 Karlsruher Virtueller Katalog
 Visual Library .NET
 ScientificCommons.org
 GetInfo - Fachinformation für Technik und Naturwissenschaften
 Q-Sensei

Siehe auch 
 Literaturverwaltungsprogramm
 Wissenschaftliche Bibliothek
 Zeitschriftendatenbank

Literatur 
 Hans Hehl: Die elektronische Bibliothek. Literatursuche und Literaturbeschaffung im Internet. Saur, München 1999, ISBN 3-598-11416-8
 
 Norbert Kersken: Perspektiven einer Verbund-Literaturdatenbank zur Geschichte Ostmitteleuropas. In: Norbert Kersken, Ralf Köhler (Hrsg.): Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleuropas. Marburg 1997, ISBN 3-87969-262-9, S. 85–95 (= Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, Band 5).
 Albrecht Hoppe: Digitale Bibliographie – ohne Preußen? Überlegungen zum Pilotprojekt einer internetgestützten Literaturdatenbank zur Geschichte Preußens. In: Bernd Sösemann (Hrsg.): Öffentliche Kommunikation in Brandenburg-Preußen. Eine Spezialbibliographie. Bearbeitet von Albrecht Hoppe. Stuttgart 2002, ISBN 3-515-08172-0, S. 9–34 (= Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, Band 13).
 Klaus Niedermair: Recherchieren und Dokumentieren: Der richtige Umgang mit Literatur im Studium. UTB 3356, UVK, Konstanz 2010, ISBN 978-3-8252-3356-3 (= Studieren, aber richtig).

Weblinks 
 Datenbank-Infosystem (DBIS) an der Universität Regensburg

Digitale Bibliothek
Informationssystem
Bibliothekstyp